Ано́с — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, административный центр Аносинского сельского поселения.

География 

Село расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, в месте впадения реки Анос в Катунь.

Население

Достопримечательности 

В селе Анос находится дом-музей знаменитого алтайского художника Григория Ивановича Гуркина.

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района